Baki kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Baku, huvudstad,

Indonesien 

 Baki (ort), Jawa Tengah, 
 Desa Baki, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Somalia 

 Baki, stad, Awdal, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar